Sardona bezeichnet

 Piz Sardona, 3056 m hoher Berg in den Glarner Alpen, Schweiz
 Tektonikarena Sardona, UNESCO-Weltnaturerbe, siehe Glarner Hauptüberschiebung
 Geopark Sardona, Geopark in den Schweizer Kantonen St. Gallen, Glarus und Graubünden
 Sardonagletscher, Gletscher am Piz Sardona, Kanton St. Gallen
 Sardonahütte, Alpenvereinshütte unterhalb des Sardonagletschers im Kanton St. Gallen
 Sardonaalp, Alp im oberen Abschnitt des Calfeisentals, Kanton St. Gallen